Franciosa est un patronyme porté notamment par :

 Anthony Franciosa (1928-2006), acteur américain,
  (1887-1983), écrivian et géographe italien,
 Massimo Franciosa (1924-1998), réalisateur et scénariste italien.
 
Patronyme italien